Bruno Vidoni – fotografo, artista e pittore italiano
 Girolamo Vidoni – cardinale italiano
 Pietro Vidoni (1610-1681) – cardinale italiano
 Pietro Vidoni (1759-1830) – cardinale italiano